Grossenau ist der Ortsname von

 Grossenau (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Grossenau (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Burg Grossenau